

Cinema 
 Dog Days (1925), com Mickey Daniels e Joe Cobb
 Dog Days (2018), com Nina Dobrev e Vanessa Hudgens

Televisão 
 Dog Days (série de televisão), japonesa exibida em 2011

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão